Debbie Scerri - uma popular cantora maltesa. 
Terence Scerri - um futebolista maltês que atua como atacante.

Desambiguação